Wettin kan syfta på:
 Huset Wettin – en dynasti i Sachsen, Tyskland.
 Wettin-Löbejün – en stad i Sachsen-Anhalt
 Wettin, Wettin-Löbejün – en ort i Wettin-Löbejün